

Anno 
 945 o 945 a.C.

Codici 
 945 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatorio Monte Deva, nella regione delle Asturie, in Spagna

Matematica 
 945 – numero